Эремия () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Эремия, Александра (род. 1987) — румынская гимнастка (спортивная гимнастика).
 Эремия, Алина (род. 1993) — румынская певица, актриса, телезвезда.

 Эремия () — род растений семейства Вересковые.